AMK steht für:
 AMK (Unternehmen) (AMK Arnold Müller GmbH & Co. KG), deutscher Elektrotechnikhersteller
 Açık Mert Korkusuz, türkische Sport-Tageszeitung, siehe Sözcü #Schwesterzeitungen
 Amt für Militärkunde, Dienststelle der Streitkräftebasis der Bundeswehr
 AnnenMayKantereit, deutsche Rockband
 Anti-misting Kerosene („nicht-nebelbildendes Kerosin“), siehe Controlled Impact Demonstration #Zielsetzung
 Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche, deutsche Wirtschaftsvereinigung der Küchenbranche
 Arméns Musikkår, schwedisches Heeresmusikkorps 
 Arzneimittelkommission, ein Fachgremium
 Automatische Mittelpufferkupplung bei der Eisenbahn, siehe Kupplung (Bahn) #Automatische Mittelpufferkupplungen
 Amerer Air (ICAO-Code), österreichische Frachtfluggesellschaft
 Animas Air Park (IATA-Code), Flughafen in Durango (Colorado), Vereinigte Staaten

amk steht für:
 Ambai (ISO-639-3-Code), eine der malayo-polynesischen Sprachen

Abkürzung